Boghiș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Boghiș (Sălaj), Gemeinde im Kreis Sălaj
 Boghiș (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare